A hagyma kifejezés a következőkre utalhat:

 hagyma (növénynemzetség): az amarilliszfélék családjába tartozó növénynemzetség (Allium)
 hagyma: a vöröshagyma (Allium cepa) köznapi neve
 hagyma (növényalaktan): módosult növényi szerv (bulbus)
 hagymagumó: módosult növényi szerv (bulbotuber)